Чаглић може да се односи на:

 Горњи Чаглић, насеље у Славонији, Хрватска
 Доњи Чаглић, насеље у Славонији, Хрватска